Желе;
 Ліогель — полімер;
 Холодець — драглиста страва.

Посилання 
 ДРАГЛІ  //Фармацевтична енциклопедія